— японский топоним:

 Сёнай — посёлок в префектуре Ямагата (Хонсю)
 Сёнай — река, протекающая по префектурам Айти и Гифу (Хонсю)
 Сёнай — полуостров на острове Сикоку, в префектуры Кагава
 Сёнай — княжество эпохи Эдо, более известное как Цуруока